Krnja Jela je lahko:
 Krnja Jela, naselje v Srbiji
 Krnja Jela, naselje v Črni gori
 Krnja Jela, naselje v Bosni